Thièvres est le nom d'un ancien village français proche de l'Authie qui a été partagé par la limite départementale entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme lors de la création de ceux-ci, donnant ainsi naissance à deux communes limitrophes :
 Thièvres, commune française du Pas-de-Calais ;
 Thièvres, commune française de la Somme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France